Osoby o tym nazwisku:
 Emil Strumiński – polski oficer
 Józef Strumiński – polski specjalista w dziedzinie farbiarstwa, działacz PTTK
 Józef Strumiński – polski aktor i reżyser teatralny, malarz